Нерехта — місто у Костромській області Росії;
  — залізнична станція Північної залізниці у місті Нерехта Костромської області;
 Нерехта — селище у Ковровському районі Владимирської області;
 Нерехта — річка у Владимирській області, притока Клязьми;
 Нерехта — річка у Костромській області, притока Солониці.